Gaisbergbach ist der Name folgender Gewässer:

 Gaisbergbach (Gurgler Ache), rechter Zufluss zur Gurgler Ache in den Ötztaler Alpen in Tirol
 Gaisbergbach (Krumme Steyrling), rechter Zufluss zur Krummen Steyrling in den Oberösterreichischen Voralpen in Oberösterreich
 Gaisbergbach (Pölsbach), rechter Zufluss zum Pölsbach in den Wölzer Tauern in der Steiermark